Les nombres multicomplexes peuvent désigner deux méthodes différentes de construction de nombres hypercomplexes :
 les nombres multicomplexes de symbole , hypercomplexes de dimension  ;
 les nombres multicomplexes de symbole , hypercomplexes de dimension .
notes